Burnsville kan syfta på:

Burnsville, Minnesota
Burnsville, Mississippi
Burnsville, North Carolina
Burnsville, West Virginia